Papalocuatla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Papalocuatla, Veracruz, ort, 
 Papalocuatla, Oaxaca, ort, San Francisco Huehuetlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar